La Coppa UEFA 1982-1983 è stata la 12ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dall' nella doppia finale contro il .

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1981, la Spagna guadagnò un 4º posto a discapito del Belgio.

L’ennesima rinuncia politica albanese diede un posto in omaggio all’Italia, in particolare al Napoli.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1982-1983
 Coppa delle Coppe 1982-1983

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Edizioni della Coppa UEFA